Gist, eencellige micro-organismen
 Schizosaccharomycetales, splijtingsgisten
 (ver)gisten, het omzetten van een stof:
 Gisting (alcohol)
 Vergisting (mest)